Río Negro hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 En Argentina
 Provincia de Río Negro, en el sur de la Argentina;
 En Brasil
 Microrregión de Río Negro;
 Municipio de Rio Negro (Mato Grosso del Sur);
 Municipio de Rio Negro (Paraná);
 En Chile
 Comuna de Río Negro, Región de Los Lagos;
 Poblado de Hornopirén, a veces llamado Río Negro o Río Negro-Hornopirén, Provincia de Palena;
 En Perú
 Distrito de Río Negro, provincia de Satipo, Región Junín;
 Río Negro (capital), del distrito de Río Negro;
 En Uruguay
 Departamento de Río Negro;
 En Venezuela
 Municipio Río Negro; estado Amazonas;

Ríos 
 En Argentina
 Río Negro (Argentina), el más importante río de la Patagonia argentina, que recorre la provincia homónima;
 Río Negro (Chaco), provincia del Chaco.
 En Bolivia
 Río Negro (Santa Cruz), en los departamentos Santa Cruz y Beni;
 Río Negro (Bolivia-Paraguay), río fronterizo entre Bolivia y Paraguay en la región del Chaco Boreal y el Pantanal;
 Río Negro (Pando), en el departamento de Pando y tributario del río Abuná.
 Río Negro (La Paz), en la provincia de Nor Yungas, departamento de La Paz. 
 En Brasil
 Río Negro (Amazonas), uno de los mayores afluentes del río Amazonas, cuya cuenca se reparte entre Colombia, Venezuela y Brasil;
 Río Negro (Santa Catarina), estado de Santa Catarina;
 Río Negro (Paraná), estado de Paraná.
 En Chile
 Río Negro (Illapel), afluente del río Illapel en la Región de Coquimbo.
 Río Negro (Rahue), afluente del río Rahue en la Región de Los Lagos.
 Río Negro (Maipo), afluente del río Maipo en la Región Metropolitana de Santiago.
 Río Negro (Maullín), afluente de la ribera sur del río Maullín en la Región de Los Lagos.
 Río Negro (Maullín norte), afluente de la ribera norte del río Maullín en la Región de Los Lagos.
 Río Negro (Todos Los Santos), afluente del Lago Todos Los Santos en la Región de Los Lagos.
 Río Negro (Lago Chapo), afluente del lago Chapo en la Región de Los Lagos.
 Río Negro (San Tadeo), afluente del río San Tadeo, al sur de la laguna de San Rafael.
 Río Negro (Hornopiren), que desemboca en el canal Hornopiren (Golfo de Ancud#Canal Hornopirén) de la Región de Los Lagos.
 En Colombia
 Río Negro (Colombia), pasa por Utica y desemboca en el río Magdalena.
 En Ecuador
 Río Negro (Ecuador), afluente del río Yacuambi;
 En España
 Río Negro (Asturias), en el occidente del Principado de Asturias que desemboca al mar en la localidad de Luarca;
 Río Negro (Aller), afluente asturiano del río Nalón;
 Río Negro (Zamora), afluente del río Tera en  la provincia de Zamora.

 Río Negro (León), afluente del río Omaña, provincia de León.
 En Guatemala
 El río Negro o río Chixoy.
 En Honduras
 Río Negro (Honduras) o "Tinto", desemboca en el Pacífico.
 En Jamaica
 Río Negro (Jamaica)
 En Nicaragua
 Río Negro (Nicaragua), constituye frontera natural entre los municipios de Villanueva y Somotillo
 En Perú
 Río Negro (Perú), provincia de Alto Amazonas.
 En Estados Unidos de América
 Río Negro (Arizona)
 Río Negro (Nueva York)
 En Irlanda
 Río Negro (Irlanda), afluente del río Drish.
 En Uruguay
 Río Negro (Uruguay), río con nacientes en Brasil, que atraviesa todo el territorio de Uruguay de NE a SO.
 En Vietnam
 Río Negro (Vietnam), largo río con nacientes en China y principal afluente del río Rojo.

Además 
 Diario Río Negro, periódico de la ciudad de General Roca, Río Negro, Argentina;
 Institución Atlética Río Negro, un equipo de fútbol de la ciudad de San José de Mayo, en Uruguay.
 Río Negro, traducción más frecuente de la importante corriente oceánica del Océano Pacífico Norte, la Corriente de Kuroshio;
 Río Negro (película) (1991), largometraje de Atahualpa Lichy, producida por Jean François Lepetit (Flach Film) y  Atahualpa Lichy (Yavita Films).
 Más allá del río Negro, uno de los relatos de fantasía de Conan el Bárbaro, escrito por Robert E. Howard y publicado por primera vez en 1935 en la revista Weird Tales.
 Cathartesaura anaerobica, dinosaurio saurópodo que durante un tiempo fue conocido como el gigante de Río Negro.